Papo ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Papo (1922–2013), spanischer Jazzkritiker
 Manfred Papo (1898–1966), österreichischer Rabbiner
 Rachel Papo (* 1970), israelische Kunstfotografin und Bildjournalistin
 Seyran Papo (* 1988), deutsch-türkische Politikerin (CDU, Die Linke), MdL
 Xavier Papo (* 1990), namibischer Radsportler